Гео́ргиевская епархия — епархия Русской православной церкви, объединяющая приходы в восточной части Ставропольского края (в границах Александровского, Арзгирского, Благодарненского, Будённовского, Георгиевского, Курского, Левокумского, Нефтекумского, Новоселицкого, Советского и Степновского районов). Входит в состав Ставропольской митрополии.

Кафедральный храм — собор Георгия Победоносца в Георгиевске.

История 
Образована решением Священного Синода от 7 июня 2012 года путём выделения из состава Ставропольской епархии. Включена в состав Ставропольской митрополии.

Правящему архиерею Синод постановил иметь титул «Георгиевский и Прасковейский».

4 октября 2012 Священный Синод РПЦ определил быть епископом Георгиевским и Прасковейским игумена Гедеона (Губку). С 13 декабря 2012 епархией управляет епископ Гедеон.

С 2013 года ведётся работа по возрождению Мамай-Маджарский Воскресенский монастыря, существовавшего до 1920-х годов рядом с городом Святого Креста.

Правящие архиереи 
 Кирилл (Покровский) (временный управляющий 7 июня — 13 декабря 2012 года)
 Гедеон (Губка) (с 13 декабря 2012)

Благочиния 
На октябрь 2022 года епархия разделена на пять церковных округов:
 Благодарненское благочиние — протоиерей Тимофей Гриценко
 Георгиевское благочиние — протоиерей Артемий Маршалкин
 Зеленокумское благочиние — протоиерей Роман Квитченко
 Нефтекумское благочиние — иерей Константин Капарулин
 Свято-Крестовское благочиние — протоиерей Ириней Лукьянов

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Георгиевская епархия на сайте Патриархия.ru

 
Епархии Русской православной церкви
Организации, основанные в 2012 году
Георгиевск
Появились в 2012 году в России
2012 год в Ставропольском крае
2012 год в религии